la Wavenay est une rivière en Angleterre, frontière entre les comtés de Suffolk et Norfolk ;
 la circonscription de Wavenay est une circonscription électorale de Grand-Bretagne.